Таке́о () — провинция (кхет) на юго-востоке Камбоджи. Административный центр провинции — город . Провинцию Такео часто называют «колыбелью кхмерской цивилизации».

История 
Провинция была заселена уже 2500 лет назад, на её территории находят артефакты периода первого кхмерского государства Фунань и Ченлы, а также ангкорского периода (IX—XIV вв.). На территории провинции находятся развалины храмов ангкорского периода Пном Чисо, Пном Да и Та Пром.

Административное деление 
Провинция делится на 10 округов (срок), 100 коммун (кхум) и 1117 деревень (пхум).

Инфраструктура 
Филиал Intean Poalroath Rongroeurng.

Транспорт 
Через провинцию проходит Национальное шоссе № 2 (от Пномпеня до вьетнамской границы через Такео), расстояние от Такео до Пномпеня — 87 км. Такео также связан с Кампотом (Национальное шоссе № 3).
По территории провинции также проходит железная дорога от Пномпеня до Сиануквиля. Имеется железнодорожная станция Такео.

Примечания 

Провинции Камбоджи